Nematocarcinidae é uma família de crustáceos decápodes marinhos da superfamília Nematocarcinoidea que inclui dois géneros extantes conhecidos, com distribuição natural nas regiões profundas do Oceano Atlântico e do Indo-Pacífico.

Taxonomia
A família Nematocarcinidae inclui os seguintes géneros:
Lenzicarcinus Burukovsky, 2005
Lipkius  Yaldwyn, 1960
Macphersonus  Burukovsky, 2012
Nematocarcinus  A. Milne-Edwards, 1881
Nigmatullinus  Burukovsky, 1991
Segonzackomaius  Burukovsky, 2011

Utilizando a informação disponível na base de dados taxonómicos WoRMS produz-se o seguinte cladograma:

Notas

Ligações externas

Nematocarcinus ensifer

Famílias de decápodes
Nematocarcinoidea